Jméno a příjmení Karl Urban má více nositelů:

 Karl Urban (* 1972) – novozélandský herec
 Karl Urban (ministr) (1855–1940) – česko-rakouský podnikatel, předlitavský ministr obchodu
 Karl Urban (voják) (1802–1877) – generálmajor polského původu